Фёдор Никитович Манойло (1913—1972) — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Родился в 1913 году в Приморском крае. Член КПСС с 1939 года.

Трудовую деятельность начал в 1929 году рабочим в Уссурийске. После окончания финансового техникума во Владивостоке — на ответственных должностях в банковском деле и финансах Хабаровского края и Латвийской ССР, министр финансов Латвийской ССР, 1-й заместитель министра финансов СССР, в 1970—1972 председатель правления Промстройбанка СССР.

Делегат XXIV съезда КПСС.

Умер в Москве в 1972 году.

Ссылки 
 Манойло

Народные комиссары и министры Латвийской ССР
Заместители министров СССР
Делегаты XXIV съезда КПСС
Министры финансов Латвии